Este anexo reúne uma lista de canções de todos os álbuns da dupla Sandy & Junior.



0-9
"18 Graus"

A
"A Arte do Coração"
"A Coisa Certa a Fazer"
"A Estrela Que Mais Brilhar"
"A Gata"
"A Gente Dá Certo"
"A Gente Se Gosta Demais"
"A Horta"
"A Lenda"
"A Resposta da Mariquinha"
"Abri os Olhos"
"Adeus"
"Agora Vem"
"Águas de Março"
"Além da Imaginação"
"Alguém como você"
"Aniversário do Tatu"
"Aprender a Amar"
"As Bachianas Nº 5"
"As Quatro Estações"

B
"Baby, Eu Já Sabia"
"Baby, Liga Pra Mim"
"Bang, Bang, You're The One"
"Beijo É Bom"
"Bicho Preguiça"
"Bye, Bye"

C
"Cada Coisa Em Seu Lugar"
"Cadê Você Que Não Está"
"Cai A Chuva"
"Canto De Amor"
"Capitão Sujeira"
"Casa Assombrada"
"Casamento Natural"
"Cê Tá Queimando Meu Filme"
"Charada"
"Chovendo Na Roseira"
"Chuva De Prata"
"Ciumeira"
"Coça-Coça"
"Coitadinho Do Jacaré"
"Com Você"
"Como É Bom Gostar"
"Como É Grande O Meu Amor Por Você"
"Como Eu Te Amo"
"Como Nós Somos Unidos"
"Conto De Amor"
"Convence Al Corazón"
"Criança Esperança"
"Criança, Vida E Luz"

D
"Dance, Dance, Dance"
"Deixa Eu Tentar"
"Desperdiçou"
"Dessa Vez"
"Destinos"
"Dias E Noites"
"Dig Dig Joy"
"Discutível Perfeição"
"Doce Como O Mel"
"Don't Run Away With My Heart"
"Don't Say You Love Me"
"Duas Sanfonas"

E
"É Cedo Pra Amar Assim"
"El Amor No Fallará"
"Em Cada Sonho"
"Encanto"
"Endless Love"
"Enrosca"
"Era Uma Vez"
"Escrito No Céu"
"Estranho Jeito De Amar"
"Etc... E Tal"
"Eu Acho Que Pirei"
"Eu Não Tenho Tamanho"
"Eu Posso Quase Tudo"
"Eu Quero É Mais"
"Eu Quero Mais"
"Eu Quero Voar"
"Eu Quero Te Namorar"

F
"Fascinação"
"Fazenda Chico Bento"
"Felicidade Como For"
"Férias De Julho"
"Filme Triste"

G
"Golpe Certo"
"Guardiã Dos Animais"

H

I
"I Wanna Be Where You Are"
"I Will Lift You Up"
"Ida Nem Volta"
"Ilusão"
"Imagem (Mulan)"
"Inesquecível"
"Infância Careta"

J
"Jambalaya"

L
"L'amour... Ce Remede
"La Leyenda"
"Lambamania"
"Le Pire Des Mots"
"Libertar"
"Little Cowboy"
"Love Never Fails"

M
"Mais Um Tempo Pra Crescer"
"Mala Sem Alça"
"Malia"
"Mamãe Não Me Falou"
"Maria Chiquinha"
"Maria Mole"
"Marilyn"
"Me Apaixonei"
"Me Leve Com Você"
"Medo De Crescer"
"Música E Paixão"
"Must Be Magic"
"Muy Cerca De Ti"
"My Heart Will Go on"

N
"Na Boa Sem Chorar"
"Nada É Por Acaso"
"Nada Vai Me Sufocar"
"Não Ter"
"Não Abuse De Mim"
"Não Dá Pra Não Pensar
"Não Somos Números"
"Nas Mãos Da Sorte"
"Nascemos Pra Cantar"
"No Fundo Do Coração"
"Nós Dois No Abismo"

O
"O Amor Faz"
"O Amor Nos Guiará"
"O Lugar Perfeito Pro Amor Viver"
"O Mundo Que Se Vê"
"O Pica-pau"
"O Presentinho"
"O Que Eu Sou"
"O Sabe Tudo
"O Sítio Da Vovó"
"O Universo Precisa De Vocês"
"O Vira"
"O Vira-lata"
"Olha O Que O Amor Me Faz"
"Onde Está O Amor?"
"Outdoor"

P
"Pega Na Mentira"
"Pinguilim"
"Planeta Água"
"Pó Pra Tapar Taio"
"Pomponeta"
"Pot-Pourri Bee Gees"
"Pot-Pourri I"
"Pot-Pourri II"
"Pra Dançar Com Você"
"Pra Te Guiar"
"Precious Time"
"Primeiro Amor"
"Príncipe Dos Mares"

Q
"Quando Você Passa"
"Quero  xSaber"
"Quero Você"

R
"Rap Do Aniversário"
"Razões Pra Sonhar"
"Replay"
"Right Thing To Do"
"Roller Boys"

S
"Sábado Á Noite"
"Se Uma Estrela Aparecer"
"Segredo"
"Segue em Frente"
"Sem Teu Amor"
"Ser Criança"
"Smooth"
"Sob O Mesmo Céu"
"Sonho Azul"
"Sonho Real"
"Splish Splash"
"Sua Estrela Sou Eu"
"Super-Herói (Não É Fácil)"

T
"Tan Dentro De Ti"
"Te Amo"
"The Moon And The Deep Sea"
"This Is Me"
"Tintim"
"Tô Ligado Em Você"
"Tudo Pra Te Conquistar"
"Tudo Pra Você"

U
"Último"
"Um Segredo E Um Amor"
"Uninvited"
"Until I See You Again"

V
"Vai Ter Que Rebolar"
"Vamo Pulá!"
"Vamos Construir"
"Vamos Nessa Que Tá Bom À Beça"
"Vamos Ver A Galera Agitar"
"Vida De Marola"
"Vivo Por Ella"
"Você É Demais"
"Você Não Banca Meu Sim"
"Voa Vovô"
"Você Pra Sempre"

W
"Wannabe Where You Are"
"We've Only Just Begun"
"When You Need Somebody"
"Whenever Your Close You Eyes"
"Words Are Not Enough"

X
"X Da Questão"
"Xote Das Meninas"

Y
"You're My Number One"

Sandy & Junior
Sandy & Junior